Изерния — город в Италии.
 Изерния — провинция в Италии.